Beddoe ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Beddoe (1893–1975), kanadischer Heraldiker
 Dan Beddoe (1863–1937), walisischer Tenor
 David Rowe-Beddoe, Baron Rowe-Beddoe (* 1937), britischer Politiker und Life Peer
 Don Beddoe (1903–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 John Beddoe (1826–1911), britischer Ethnologe

Siehe auch:
 Beddoes